La Nationalliga A 1949/50 fue la 53.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1950
Fútbol en 1949
Fútbol en 1950
Suiza en 1949
Suiza en 1950